Duna Jové (1974-), actrice espagnole.
 Jean Jové (1957-), photographe français.
  (1975-), homme politique et universitaire espagnol.
Patronyme hispanique